Maria de los Dolores Victoria Filippa Maria de las Mercedes Louise Charlotte Eugenie en Allerheiligen van Bourbon (Madrid, 15 november 1909 - aldaar, 11 mei 1996) was een prinses van Bourbon.

Zij was de oudste dochter en het tweede kind uit het tweede huwelijk van Karel Maria van Bourbon-Sicilië en Louise van Orléans. Haar jongere zuster Maria de las Mercedes was de moeder van de Spaanse koning Juan Carlos I van Spanje. 

Op 12 augustus 1937 trad zij in Ouchy (Zwitserland) in het huwelijk met vorst Augustus Jozef Czartoryski, een lid van de oude Poolse adel (Szlachta) en lid van het geslacht Czartoryski. Zij kregen twee kinderen:

 Adam Karol Czartoryski (1940)
 Louis (1945-1946)

Al in 1939 waren de prinses en haar echtgenoot - na de Duitse bezetting van Polen - ontvlucht naar Spanje, waar Augustus Jozef uiteindelijk in 1946 overleed. Maria de los Dolores hertrouwde in 1950 met Carlos Chias Osorio. Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. De vorstin en haar man woonden in Dos Hermanas. 

Huis Bourbon-Sicilië